Конкурс песни Евровидение 1966 — 11-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 5 марта 1966 года в городе Люксембург (Люксембург), в Вилле Лувиньи, как и конкурс 1962 года. Начиная с этого конкурса и до 1973 года, участникам было разрешено петь только на государственном языке представляемой им страны.

Победителем конкурса, после двух неудачных попыток, стал австриец Удо Юргенс с песней «Merci, Chérie» («Спасибо, дорогая»).

Место проведения 

Люксембу́рг — столица и крупнейший город Великого Герцогства Люксембург

Местом проведения конкурса песни в этом году стала «Вилла Лувиньи» — штаб-квартира «RTL Group», в котором проводилось также и Евровидение 1962 года.

Формат 
После того, как годом ранее представитель Швеции исполнил свою песню на английском языке, было решено, что отныне все песни должны быть исключительно на государственных или местных языках. С другой стороны, правила конкурса вновь позволили включать в национальные жюри музыкальных экспертов.

В 1966 году в конкурсе впервые участвовала темнокожая исполнительница — Милли Скотт, представлявшая Нидерланды. Песня Скотт была необычной для Евровидения тех лет, она была более энергичной, сама певица не стояла перед микрофонной стойкой, а танцевала с микрофоном в руке. Позже Скотт заявила, что её предпоследнее место на конкурсе — результат не только «неформатности» песни, но и раситских предрассудков со стороны членов жюри.

Ещё два участника конкурса 1966 года нарушили традиции Евровидения тех лет. Представительница Норвегии Осе Клевеланн стала первой женщиной, выступившей в брюках, а не в платье или юбке; в то время, как представитель Великобритании — шотландец Кеннет Маккеллар, выступил в традиционном килте. Представитель Италии Доменико Модуньо не использовал в своём выступлении оркестр. На фестивале в Сан-Ремо Модуньо, в дуэте с Джильолой Чинкветти, занял первое место с песней «Dio, come ti amo» («Боже, как я люблю тебя»), и завоевал право представлять Италию на Евровидении, однако, из-за того, что на конкурс он отправился один, песню пришлось аранжировать заново. Новая версия нарушила правила конкурса, поскольку аранжировка должна быть утверждена заранее, и поскольку песня получилась длиннее трёх минут. За несколько часов до финала, Модуньо провёл репетицию с собственными музыкантами, но продюсеры шоу потребовали, чтобы он исполнял свою песню под аккомпанемент оркестра. Модуньо версия с оркестром не понравилась, и он пригрозил сняться с конкурса. Из-за того, что Джильола Чинкветти не успела бы вовремя прилететь в Люксембург, продюсерам пришлось всё же пойти Модуньо на уступки, и позволить ему выступить со своими музыкантами. Анджело Джакомацци, указанный, как дирижёр номера, на самом деле не дирижировал оркестром, а играл на рояле. В итоге Италия единственный раз в истории Евровидения, заработала «нуль пуа» (ноль очков). Несмотря на это, песня всё же стала популярной, но в исполнении Чинкветти.

Участвующие страны 

Помимо Доменико Модуньо, в третий раз в конкурсе участвовал и австриец Удо Юргенс. Он стал первым, выигравшим Евровидение с третьей попытки, и первым, победившим с песней на немецком языке.

Югославию на конкурсе впервые представляла участница из Словении.

Вернувшиеся исполнители 
  — Удо Юргенс (1964, 1965)
  — Доменико Модуньо (1958, 1959)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  Германия — Вилли Беркинг
  Дания — Арне Ламберт
  Бельгия — Жан Родерес
  Люксембург — Жан Родерес
  Югославия — Моймир Сепе
  Норвегия — Эйвинн Берг
  Финляндия — Осси Рунне
  Португалия — Жоржи Кошта Пинту
  Австрия — Ганс Хаммершмид
  Швеция — Герт-Уве Андерссон
  Испания — Рафаэль Ибарбия
  Швейцария — Жан Родерес
  Монако — Ален Горагер
  Италия — Анджело Джакомацци
  Франция — Франк Пурсель
  Нидерланды — Дольф ван дер Линден
  Ирландия — Ноэл Килехан
  Великобритания — Гарри Рабиновиц

Результаты

Голосование

Трансляция

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1966 год в музыке